Цахкашат () — вірменські села:

 Цахкашат (Аскеран) — у Аскеранському районі, Нагірно-Карабаська Республіка.
 Цахкашат (Лорі) — у марзі (області) Лорі, Республіка Вірменія.